Prêmio São Paulo de Literatura, um prêmio literário do Estado de São Paulo do Brasil.
 Grande Prêmio São Paulo, prova de turfe (corrida de cavalos) realizada pelo Jockey Club de São Paulo, na cidade de São Paulo, Brasil.
 Prêmio Governador do Estado e um prêmio criado para premiar os melhores em diversas áreas culturais: cinema, teatro, música, literatura.

Desambiguação